Даньї́-Ламберсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 130 км на схід від Ам'єна, 38 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 123,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Даньї-Ламберсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Даньї-Ламберсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена